Leggiunesi – abitanti di Leggiuno
Leggiunesi – abitanti di Reno (Leggiuno)